

Паменцин — село в гміні Ґужиця Слубицького повіту Любуського воєводства
 Паменцин — село в гміні Блізанув Каліського повіту Великопольського воєводства
 Паменцин — село в гміні Реч Хощенського повіту Західнопоморського воєводства